Тулубаево — название населённых пунктов в России:
 Тулубаево — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Тулубаево — село в Мензелинском районе Татарстана.